Bataille de La Châtaigneraie (1793)
 Bataille de La Châtaigneraie (1794)